Gutbub ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Gutbub (1915–1987), französischer Ägyptologe
 Edgar Gutbub (1940–2017), deutscher Bildhauer, Installationskünstler und Graphiker